Miejscowości w Polsce:
 Liśnik – gajówka w województwie lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Gościeradów
 Liśnik Duży
 Liśnik Duży-Kolonia
 Liśnik Mały